Debenham kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Debenham Islands, ögrupp,

Storbritannien 

 Debenham, ort, England, Suffolk,

Se även
Debenhams